Moksi is een dj-formatie die ontstaan is in de loop van 2014. Samir (Sam O Neall) en Diego (MC DMC) vormen samen de groep. De stijl die voornamelijk gedraaid wordt is een combinatie van verschillende genres house, met de nadruk op het nieuwere genre bass house. Moksi onderscheidt zich door het dragen van dezelfde outfits met buckethats en nektasjes.

Geschiedenis 
Moksi werd officieel geformeerd in 2015, en de eerste set werd gedraaid op Tomorrowland in Boom, België. Moksi heeft lang geprobeerd zijn identiteit verborgen te houden, en dat is hen dan ook gelukt tot hun eerste optreden: velen dachten immers dat Yellow Claw achter de nieuwe formatie zat. In 2015 was er de eerste release, een remix van Till It Hurts van Yellow Claw. Een tijd later werd de eerste EP uitgegeven onder de naam 'Brace Yourself EP'. Moksi is aangesloten bij het label Barong Family, opgericht door Yellow Claw. In de jaren erna heeft Moksi hun veelzijdigheid laten zien in het uitbrengen van platen met onder andere DJ Snake, Chace, Hardwell, Jonna Fraser, Mighty Fools, Mike Cervello en vele anderen. Met in de lente nog een EP release op het label Mad Decent waarna een vernieuwend en bijzonder eerste debut album genaamd "The Return Of House Music" volgde.

Singles 
Till It Hurts (Moksi Remix)
No Class (Moksi Remix)
Brace Yourself
Drop Drop Drop
The Dopest
Getting Higher
Deep Down Low (Moksi Remix)
Bring Back The Summer (Moksi remix)
Feel It (Moksi Remix)
Lights Down Low
Getting Higher
Get U There
In The Air
In Your Eyes
Dolphin On Wheels (Moksi Remix)
Masta (met Wiwek)
Throwback (met Mightyfools)
Harvest (met Mike Cervello)
Lock The Doors (met LNY TNZ)
For a Day
Propaganda (Moksi Remix)
Push (met Lil Debbie)
Pigalle (met DJ Snake)
Open (met Yellow Claw en Jonna Fraser)
Dream (met Chase en Rose Quay)
Set Me Free (met Chace)
Lucky (met Chase en Yade Lauren)
Powermove (met Hardwell)
Hippo (met Chocolate Puma)
Good Love (met Dolf)
Say Less (Moksi Remix)
Set You Free (Moksi Remix)
Higher
To The Sound
Legit
Stranger
Down On Love (Moksi Remix)
Good Idea
Pull Up
Belter (Met Ricky West & Dusty)
Tekno
Truth Never Lies (Moksi Remix)
Do You Hear Me (met Digitzz)
So Fly (met Lil Debbie)
Doorman (met Chace)
Find My Light (ft. RAiK)
Spike The Punch (ft. Dusty)
Slow Burn (ft. Elayna Boynton)
Love Yourself (ft. Sienna)
Boom Shakalaka (ft. Emy Perez, Digitzz)
Downtown (met Ookay)
You Lose Nothing (met Chocolate Puma)
Ghetto Gossip (ft. Emy Perez)
Gipsy (ft. Haj)
Sunshine
Fade away (ft. Haj)
Tidalwave (met Adam McInnis)

Albums 

 The Return of House Music

Nederlands live-dj
Nederlandse danceact